Максвелл Давенпорт Тейлор (; 26 августа 1901 года, штат Миссури — 19 апреля 1987 года) — американский военачальник, генерал (23 июня 1953).

Окончил Военную академию США (1922).

Участник Нормандской операции в 1944 году и Голландской операции в сентябре того же года.

В 1945—1949 годах суперинтендант Военной академии США.

Между 1949 и 1951 годами — комендант американского сектора в Берлине. С 1953 года участник Корейской войны.

С 30 июня 1955 по 1 июля 1959 — начальник штаба сухопутных войск США.

С 1 июля 1959 в отставке.

С 1 июля 1961 — военный советник президента США.

С 1 октября 1962 по 1 июля 1964 — председатель Объединённого комитета начальников штабов.

С 1 июля 1964 в отставке.

С 1964 по 1965 год Тейлор являлся послом США в Южном Вьетнаме.

В 1968—1970 годах председатель Совета президента США по внешней разведке.

19 апреля 1987 года — умер от бокового амиотрофического склероза.

Воинские звания 
 22.6.1922 второй лейтенант
 2.1927 первый лейтенант
 1.8.1935 капитан
 1.7.1940 майор
 24.12.1941 подполковник (временное повышение)
 1.2.1942 полковник (временное повышение)
 4.12.1942 бригадный генерал (временное повышение)
 31.5.1944 генерал-майор (временное повышение)
 8.1951 генерал-лейтенант (временное повышение)
 23.6.1953 генерал (временное повышение)
 13.6.1945 подполковник (постоянное звание)
 24.1.1948 полковник (постоянное звание)
 24.1.1948 бригадный генерал (постоянное звание)
 8.1951 генерал-майор (постоянное звание)

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Максвелла на сайте army.mil

Выпускники Военной академии США
Выпускники Военного колледжа Армии США
Выпускники Колледжа командования и Генерального штаба армии США
Председатели Объединённого комитета начальников штабов
Суперинтенданты Военной академии США
Послы США во Вьетнаме
Похороненные на Арлингтонском национальном кладбище
Умершие от бокового амиотрофического склероза
Командующие 8-й армией США
Начальники штаба Армии США
Начальники Дальневосточного командования Вооружённых сил США
Почётные доктора Йельского университета